Il drago riluttante (The Reluctant Dragon) – racconto per bambini del 1898 di Kenneth Grahame
Il drago riluttante (The Reluctant Dragon) – film del 1941 diretto da Alfred L. Werker e Hamilton Luske con un segmento animato basato sul racconto
The Reluctant Dragon – cortometraggio televisivo in stop motion del 1987 diretto da Bridget Appleby e basato sul racconto